Chrysolampus är ett släkte av steklar som beskrevs av Maximilian Spinola 1811. Chrysolampus ingår i familjen gropglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Gropglanssteklar
Chrysolampus